Tiljo ima više značenja:
 Tiljo (Bergamo)
 Tiljo (Parma)